Фальстаф ():

 Фальстаф ( — сэр Джон Фальстаф) — комический персонаж ряда произведений Шекспира.
 Фальстаф — опера Джузеппе Верди, либретто Арриго Бойто. 
 Фальстаф (, ) — комедийная кинодрама, 1965 год, режиссёр — Орсон Уэллс.
 Фальстаф, или Три шутки — опера-буффа Антонио Сальери (1799).

См. также 
 Лонгстафф
 Стаффорд